Obturación viene del verbo obturar que es tapar o cerrar una abertura o conducto introduciendo o aplicando un cuerpo. El término puede referirse a:
 velocidad de obturación (en fotografía), tiempo de exposición;
 obturación o empaste (en odontología), proceso en que se limpia la cavidad resultante de una caries y se rellena de algún material.

Referencias